Rédei Károly (eredeti nevén Ritter Károly) (1872–1952) lutheránus egyházi író, lapszerkesztő
 Rédei Károly (eredeti nevén Radanovics Károly) (1932–2008) nyelvész, az MTA tagja